Лохозва́ () — река в Белоруссии, правый приток Щары, протекает на территории Барановичского района Брестской области. Начинается между деревнями Детковичи и Полонка. Длина реки составляет 29 км, площадь водосбора 335 км². Течет по лесистой местности. На реке расположены водохранилище Гать и озеро Хатки. В устье реки около деревни Добрый Бор и при впадении Лохозвы в Щару около деревни Гавиновичи расположены археологические памятники — поселения древнего человека.

Название происходит от финской основы со смысловым значением «залив, лука».

Притоки 
 Басины (пр)
 Деревянка (лв)
 Рыжовка (пр)
 Жеребиловка (лв)
 Мшанка (пр)

Примечания

Литература 
 

Притоки Щары
Реки Брестской области